Хонъимбо:

 Хонъимбо — один из старейших титулов в японском го, одновременно — фамилия и название дома (семьи) го в средневековой Японии.
 Хонъимбо Дзёва (1787—1847) — японский игрок в го, 12й глава дома Хонъимбо, Мэйдзин и Годокоро с 1831 по 1839 годы.
 Хонъимбо Досаку (1645—1702) — выдающийся японский го-профессионал, почитающийся наряду с Хонъимбо Сюсаку одним из двух «святых го».
 Хонъимбо Санса (1559—1623) — выдающийся японский игрок в го и сёги периода Эдо.
 Хонъимбо Сюсаку (1829—1862) — выдающийся японский профессиональный игрок в го.